Stroombroek (recreatieplas), een recreatieplas gelegen in de gemeente Montferland tussen 's-Heerenberg en Doetinchem
 Stroombroek (bungalowpark), een bungalowpark bij die recreatieplas